Bernar Venet (né en 1941), artiste plasticien français ;
 Gabriel Venet (1884-1954), peintre français ;
 Vincent Venet (né en 1969), chanteur belge francophone ;
 Emmanuel Venet (né en 1959), écrivain français.

Toponyme 
 Venet, une montagne autrichienne.

Voir aussi